Jurassic Park se poate referi la:

 Jurassic Park (roman)
 Jurassic Park (serie de romane)
 Jurassic Park (film)
 Jurassic Park (1993)
 Lumea pierdută: Jurassic Park (1997)
 Jurassic Park III (2001)
 Jurassic World (2015)
 Jurassic World: Un regat în ruină (2018)
 Jurassic World: Dominația (2022)